Красновское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Лонница.

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Гусинское сельское поселение.

Географические данные 
Красновское сельское поселение находилось на северо-западе Краснинского района Смоленской области, на правом берегу Днепра, практически посередине между Смоленском и Оршей. Общая площадь: 155,2 км²
 Граничило:
 на севере — с Руднянским районом
 на востоке — с Гусинским сельским поселением
 на юго-востоке — с Глубокинским сельским поселением
 на юге и западе — с Белоруссией
 Крупная река: Днепр.
 По территории поселения проходит автодорога .
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеются станции: Красное, о.п. 478-й км.

История 
Этот небольшой участок земли на правом берегу Днепра, на границе с современной Беларусью, не претендует на какую-то особую роль в российской истории. Слишком он мал, чтобы акцентировать на себе внимание - на его территории не было каких-то крупных населенных пунктов и достопримечательностей, он не знаменит громкими историческим событиями. Но, как и другие смоленские территории, в силу своего географического положения, часто был вовлечен в круговорот известных событий.

На некоторых этапах истории граница между смоленской землей и сопредельными государствами проходила как раз по этим землям - между двумя древними городами – Смоленском и Оршей. Многие старинные карты не дают точного представления о принадлежности небольшой территории Красновского поселения. Об этом можно судить только сопоставляя границу с близлежащими населенными пунктами – Дубровно, Рудня, Гусино. В этом треугольнике и находится Красновское поселение.

Известно также, что с IX века Днепр в этих местах (западнее Катыни) был этапом Пути из варяг в греки. Наиболее активно путь использовался в X – начале XI вв. До нач. XIII вв. это были смоленские территории - граница Смоленской земли, а затем и княжества, проходила немного западнее Орши.  С конца XIII до конца XIV века этот участок был приграничным - здесь проходила граница с Великим княжеством Литовским, а с XV века до 1514 г. все смоленские земли уже принадлежали литовцам. На территории Красновского сельского поселения найдены некоторые археологические находки, относящиеся к этому времени – древнее городище около Ольши, а также селища у Красной Горки (XI-XIII вв.) и Хлыстовки (XIV-XVII вв).

С 1514 года граница с Литовским княжеством опять стала проходить приблизительно по данной территории. С 1569 года здесь (ориентировочно между Дубровно и Гусино) проходит граница уже с новым соседом – Речью Посполитой. И  после русско-польской войны 1609-1618 гг. территория современного Красновского поселения стала уже относиться к Речи. Здесь проходила административная граница меду Витебским и Смоленским воеводствами. Неоднократно в XVI и XVII вв. этот участок правобережья Днепра был на пути русских войск во время походов к Витебску и Орше. После окончательного возвращения Смоленска России в 1667 г., эта территория все-таки остается в составе Речи Посполитой. Такая ситуация сохраняется до первого раздела Польши в 1772 г., когда  граница сместилась западнее, и все земли между Смоленском и Оршей полностью перешли к Российской империи. После этого территория современного Красновского поселения входила в состав Могилевской губернии (сначала ее Оршанской провинции, затем Бабиновичского уезда, а с 1802 года - Оршанского уезда). Где-то в этих местах проходил поход Суздальского полка А.В. Суворова в 1769г. во время войны с Барской конфедерацией.

На картах Могилевской губернии с 1772 г. (в т.ч. и периода Могилевского наместничества, 1778-1796 гг.) среди ныне существующих населенных пунктов Красновского поселения  указаны деревни: Буда, Ольша, Птушки, Кисели, Красное, Горастьменка (Герасименки ?).

Во время войны 1812г. в этой местности проходили наступающие части Нея и Мюрата, направляющиеся от Любавичей и Рудни через Днепр к Лядам. Во время отступления тот же маршал Ней, уходя от Красного, переправился через  Днепр в районе Гусино и оттуда уже по правому берегу, преследуемый казаками атамана Платова, двигался к Дубровно и Орше, где и соединился с Наполеоном.

До 1918 года земли Красновского поселения являлись Хлыстовской волостью Оршанского уезда Могилевской губернии. Среди населенных пунктов из ныне существующих, тогда значились в том числе село Герасименки, имение Лонница, деревни Беляи, Красное, Буда и др. Гусино также входило в состав волости. Всего около 60 хуторов, сел, деревень. Территория современного Красновского поселения относились к 4 благочинию Могилевской епархии. В Ольше была церковь Cв. Александра Невского, в Герасименках – церковь Cв. Григория Богослова, в Гусино - церковь Св. Пророка Илии. Активное церковное строительство в конце XVIII в. связывают с фигурой Архиепископа Могилевского и Белорусского Георгия Конисского. В частности, есть указания, что церковь в д. Герасименки построена при его участии.

В первые 20 лет Советской власти происходили неоднократные территориально-административные изменения, дважды создавалась Западная область РСФСР, в которую объединялись в том числе и смоленские, и могилевские земли. С 1929 года  основан Руднянский район, естественной границей которого на юге был Днепр, и, соответственно, территория Красновского сельсовета вошла в этот район.

В годы Великой Отечественной войны оккупация этой территории немецкими войсками продолжалась с июля 1941 года по сентябрь 1943 года, когда район был освобожден в результате Смоленской наступательной операции (7.08 - 2.10.1943) войсками Западного и левого крыла Калининского фронтов. В июне 1944 года на территории здесь располагались аэродромы 3-го Белорусского фронта, на которые был переведен 1-й гвардейский истребительный авиакорпус: 3-я гвардейская истребительная Брянская авиадивизия базировалась на аэродромах в Жваненках, 4-я гвардейская истребительная авиадивизия заняла аэродромы Большие Орловичи, Хлыстовка. Управление корпуса разместилось в деревне Герасименки.

В 1965 году в честь 800-летия первого упоминания в летописи был восстановлен Краснинский район, которому была передана территория Красновского сельсовета с 20 деревнями (в 1963 году Краснинский район упразднялся).

Красновское сельское поселение как муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России было образовано 2 декабря 2004 года (просуществовало до 2017г.). Население на 2007 год составляло  1 123 человека.  На территории поселения находилось 24 населённых пункта, 1 ж/д станция - Красное.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 24 населённых пункта.
 Лонница, деревня
 Белеи, деревня
 Бовшево, деревня
 Буда, деревня
 Выжимаки, деревня
 Герасименки, деревня
 Ермаки, деревня
 Жваненки, деревня
 Зюзьки, деревня
 Коштуны, деревня
 Кисели, деревня
 Клименки, деревня
 Красное, станция
 Красная Горка, деревня
 Курган, деревня
 Ольша, деревня
 Орловичи, деревня
 Птушки, деревня
 Седневка, деревня
 Скворцы, деревня
 Стариненки, деревня
 Урали, деревня
 Хлыстовка, деревня
 Шашуки, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году